Mario Miranda puede referirse a:
Mario Miranda Marañón, exboxeador colombiano;
Mario Miranda Pacheco, profesor universitario boliviano.